Le nom Nicholas a été utilisé pour des cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique et dans la région australienne.

Atlantique Nord 

 Tempête tropicale Nicholas (2003), une tempête de longue durée mais à trajectoire erratique en mer ;
 Ouragan Nicholas (2021) qui a longé la côte du Texas et de la Louisiane, donnant des pluies diluviennes.

Océan Indien 

 Cyclone Nicholas (1985), un cyclone tropical sévère qui n'a pas menacé les terres ;
 Cyclone Nicholas (1996) qui a touché terre à l'ouest de Derby (Australie) ;
 Cyclone Nicholas (2008) qui a touché terre au nord de Carnarvon (Australie).

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme